Денисовский сельсовет:

 Денисовский сельсовет — сельсовет, Дятловский район, Гродненская область Республики Беларусь.
 Денисовский сельсовет — сельское поселение, Мелеузовский район, Республика Башкортостан, Россия
 Денисовский сельсовет — сельское поселение, Красноярский край, Россия